Орлов, Анатолий:
 Орлов, Анатолий Николаевич (1937—2019) — советский хоккеист и хоккейный тренер, призёр чемпионата СССР.
 Орлов, Анатолий Петрович (1839—1937) — протоиерей Русской православной церкви, русский богослов и церковный историк.